Айгерим Агдарбековна Жексембинова (род. 5 сентября 1993 года, Алма-Ата, Казахстан) — казахстанская синхронистка. мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Карьера 
Живёт и тренируется в Алма-Ате и Астане. Тренер — Ж. Г. Демченко, хореограф — В. А. Гончаров, тренер по плаванию — А. Я. Иванов.

Бронзовая призёрка летних Азиатских игр 2010 года в комбинации в Гуанчжоу.

На чемпионате Азии 2012 года в составе казахстанской команды завоевала три бронзовые награды.

На чемпионате мира лучший результат — 10-е место в комбинации на чемпионате мира 2011 года в Шанхае.

Участница летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Казахстанский дуэт Айгерим Жексембиновой с Анной Кулькиной в квалификационном раунде занял 15-е место и не смог пробиться в финал соревнований.

Многократная чемпионка Казахстана. Призёр нескольких международных турниров и этапов Кубка мира.

Снялась в эпизоде в фильме «Рывок» Канагата Мустафина.

Ссылки 
 
 Анна Кулькина: «Хочу стать двенадцатой!»
 Наши чемпионы на Олимпиаде в Лондоне!
 Айгерим Жексембинова: «У нас все получилось!»

Синхронисты Казахстана
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса